Дже́ссика Энн Ро́тенберг (; род. 28 мая 1987), профессионально известная как Дже́ссика Рот (), — американская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Ла-Ла Ленд» (2016), «Счастливого дня смерти» (2017) и его сиквеле «Счастливого нового дня смерти» (2019).

Ранние годы 
Джессика родилась в Денвере, Колорадо, в семье Сьюзан и Стивена Ротенбергов. Её бабушка, Коллин Ротенберг, была актрисой театра. Её тётя, Карли Ротенберг Маккай, также является актрисой. Будучи ребёнком, она посещала летние театральные лагеря в Канзас-Сити. Она также брала уроки балета.

В 2009 году Рот окончила Бостонский университет со степенью бакалавра изящных искусств.

Карьера

Личная жизнь 
Рот обручена с Эриком Флемом.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бостонского университета
Киноактрисы США